Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, een voormalige Nederlandse spoorwegmaatschappij.
 Nederlands Rundvee Syndicaat, bedrijf dat voor diverse rundveerassen het stamboek bij houdt.